Het FIFA Wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2007 was de 12de editie van het FIFA Wereldkampioenschap voetbal onder 17 en werd van 18 augustus 2007 tot 9 september 2007 gehouden in Zuid-Korea. Het toernooi werd gespeeld in verschillende stadions in Zuid-Korea. Aan het toernooi deden 24 teams mee. Zuid-Korea was als gastheer al geplaatst voor het eindtoernooi.

Nigeria won de finale ten koste van Spanje na het nemen van strafschoppen: 3-0.

Stadions

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

3e geplaatste teams 
stand op 26 augustus

Achtste finales

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale 

Wereldkampioenschap voetbal onder 17
Voetbal in 2007
Voetbal in Zuid-Korea
Voetbal